est le nom anglais de « Babylone ». Il peut faire référence à :

Toponymes 

 Babylon, une commune du district de Domažlice, dans la région de Plzeň, en République tchèque ;
 Babylon, ville américaine située dans l’État de New York ;
 Babylon, un village américain du comté de Suffolk dans l'État de New York.

Cinéma 
 Babylon, film britannique de  sorti en 1980.
 Babylon, un film néerlandais réalisé par Eddy Terstall en 1998
 Babylon, film américain de Damien Chazelle sorti en 2022.

Télévision

Série télévisée 

 , série télévisée britannique diffusée de  à  sur .
 Babylon 5, une série américaine de science-fiction, diffusée de 1993 à 1998
  Babylon , une série de romans et ses différentes adaptations (un manga et une série d’animation japonaise).

Épisode 

 , titre original de Babylone,  de la 1 saison de La Caravane de l'étrange () ;
 , titre original de Babylone,  de la 1 saison de  ;
 , titre original de Pour l'honneur,  de la  de  ;
 , titre original de Épisode 5 : Babylon,  de la  de  : Aux frontières du réel ().

Musique

Groupe 

 Babylon, groupe américain de rock progressif actif de 1976 à 1978.
 Babylon Circus, un groupe de ska français

Chanson 

 , chanson de David Gray présente sur l'album White Ladder sorti en  ;
 , chanson de The Tea Party présente sur l'album  sorti le .

Album 

 , album de Dr. John sorti le  ;
 , album de Skindred sorti en  ;
 Bridges to Babylon, un album des Rolling Stones sorti en 1997
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le .

Autres 

 , logiciel de traduction et de reconnaissance optique de caractères.
 Le Kino Babylon, cinéma de Berlin.

Voir aussi